YKS steht für:
 Flughafen Jakutsk, Russland (IATA-Code)
 Yorkshire, englische Grafschaft, Chapman-Code

Abkürzung